Анастасія Потапова та Яна Сізікова повинні були захищати титул, але вирішили цього року не грати. 

Турнір виграли Зузан Бандеккі та Зімона Вальтерт, здолавши в фіналі пару Ульрікке Ейкері / Валентіні Грамматікопулу  з рахунком 6–3, 6–7(3–7), [10–5]. Для обох це був перший титул WTA.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Ladies Open Lausanne - Doubles
WTA Swiss Open